Lambert Kelchtermans, homme politique belge (1929-2021) ;
 Theo Kelchtermans, homme politique belge né en 1943.

Patronyme flamand